Kings Lynn Football Club foi um dos mais antigos times de futebol da Inglaterra e do mundo. Sua fundação foi em 1879 e tinha sua  sede em Norfolk. Seu ultimo presidente foi Ken Bobbins.

O clube faliu e deixou de existir em 2009, após várias más adimistrações financeiras e falta de títulos.

Estádio 

The Walks Stadium foi o estádio usado pelo clube durante 40 anos.Tem capacidade de 8.600 torcedores.

Recordes 

Maior goleador da história do clube:Malcolm Lindsay com 321 gols pelo clube.

Maior partidas jogadas pelo clube:Mick Wright  com 1.152 jogos(recorde de jogos do Reino Unido).

Referências 
 ^  King's Lynn FC to fold
 http://www.ogol.com.br/equipa.php?epoca_id=139&id=8406&menu=compet

Clubes de futebol extintos da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1879
Clubes de futebol extintos em 2009